Seyssel pode se referir a:
 Seyssel (Ain)
 Seyssel (Alta Saboia)

Desambiguações de topônimos